Лайн:

 Лайн — река в Германии (бассейн реки Везер).
 Острова Лайн — архипелаг в Полинезии.

Персоналии 
 Лайн, Анна (1567—1601) — святая римско-католической церкви, мученица, пострадавшая во время английской Реформации.
 Лайн, Джозеф Лестер (1837—1908) — британский англиканский бенедиктинский монах и богослов.
 Лайн, Роберт (1885—1957) — валлийский хоккеист на траве, бронзовый призёр Олимпийских игр 1908 года.
 Лайн, Эдриан (род. 1941) — американский кинорежиссёр и продюсер английского происхождения.

См. также 
 LINE (приложение)